Иван Гиря:
 Гиря, Иван Васильевич (?—1654) — украинский военный, государственный и дипломатический деятель, полковник Войска Запорожского, сподвижник Богдана Хмельницкого.
 Гиря, Иван Яковлевич (1933—2021) — советский и российский геолог, первооткрыватель газовых месторождений.